Åstorp (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Skåne län
Åstorp (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente